Бульвар:

 Бульвар — аллея или полоса зелёных насаждений вдоль (обычно посреди) улицы.
 Бульвар — художественный фильм, криминальная драма режиссёра Пенелопы Бьюитеньюи.

См. также